«Лебедь и странник» (в оригинале «Странник и лебедь», ) — фильм финского режиссёра Тимо Койвусало, вышедший в 1999 году и посвящённый жизни и творчеству финских певцов Тапио Раутаваара и Рейно Хелисмаа. Фильм назван по одной из песен Тапио Раутаваара. В 2000 году фильм получил премию «Юсси» (финский аналог премии «Оскар»).

Сюжет 
Действие фильма охватывает период с 1948 года, когда Тапио Раутаваара и Рейно Хелисмаа впервые познакомились, до 1965 года, когда Хелисмаа умер. Хелисмаа и Раутаваара дружили и работали вместе до тех пор, пока не поссорились на долгое время по причине творческих разногласий. Спустя много лет они помирились, однако вскоре после этого Хелисмаа умер от рака лёгких.

В ролях 
 Тапио Раутаваара — Тапио Лиинойя
 Рейно Хелисмаа — Мартти Суосало
 Эса Пакаринен — Хейкки Ноусиайнен
 Маса Ниеми — Ари Вирта
 Тойво Кярки — Матти Мянтюля
 Сиири Ангеркоски — Туйя Пиеппонен
 Олави Вирта — Раймо Грёнберг
 Йорма Икявалко — Илкка Койвула

Ссылки 
 Страница фильма на Elonet 

Фильмы-драмы Финляндии
Фильмы-биографии Финляндии
Музыкальные фильмы Финляндии
Фильмы Финляндии 1999 года
Фильмы Тимо Койвусало